Бурки — повстяне взуття
 Бурки — агромістечко в Брагінському районі Гомельської області Білорусі

Див. також 
 Бурка (значення)
 Чорнобурка